Garrido kan som auktorsförkortning betyda:

 Orlando H. Garrido
 Norberto Garrido

Robotskapade auktorsförkortningar